Schlacht bei Asculum ist die Bezeichnung mehrerer Schlachten:

Zwei Schlachten beim heutigen Ascoli Satriano in Apulien. Der antike Name dieser Stadt lautet auch Ausculum, daher heißen die beiden Schlachten bei diesem Ort auch Schlacht bei Ausculum:

 279 v. Chr. zwischen Römern und Pyrrhus (siehe Schlacht bei Asculum).
 209 v. Chr. zwischen Römern und Karthagern (auch Schlacht von Canusium, siehe Schlacht von Asculum)

Eine Schlacht beim heutigen Ascoli Piceno in Mittelitalien:

 89 v. Chr. während des Bundesgenossenkrieges zwischen Römern und den übrigen italischen Völkern.